Il doppio del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jose-Antonio Conde e Javier Sánchez che hanno battuto in finale Massimo Bertolini e Cristian Brandi 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Pablo Albano /  Daniel Orsanic (primo turno)
 Tom Kempers /  Menno Oosting (primo turno)

 Paul Kilderry /  Andrew Kratzmann (primo turno)
 Aleksandar Kitinov /  Gábor Köves (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 1998